Bergträsktjärnen kan syfta på:
Bergträsktjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (5,96 ha)
Bergträsktjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn